Монастырь Святых Архангелов (, ) — мужской монастырь Рашско-Призренской епархии  Сербской православной церкви, задужбина царя сербов и греков Стефана Душана. Расположен в 3 км от города Призрен в долине реки Бистрица.

Монастырь входит в список памятников культуры Сербии исключительного значения.

История 

Монастырь был построен в период с 1343 по 1352 год на месте древней базилики, был окружён оборонительными стенами и связан с , расположенной выше на склонах. Монастырский комплекс включал церковь Святых Архангелов, братские корпуса, большую трапезную, библиотеку, больницу и церковь Святого Николая.

В 1355 году здесь был похоронен сербский царь Стефан Душан. В 1375 году, после примирения Сербской и Греческой церквей, в монастыре была отслужена совместная литургия и сняты анафемы с Душана и его сына Уроша, патриархов Иоанникия и Саввы. Монастырь был резиденцией патриарха Ефрема.

После турецкого завоевания Призрена в 1455 году монастырь был разграблен. Со второй половины XVI века началось постепенное разрушение обители. В 1615 году здания монастыря были разобраны на камни для постройки мечети Синана-паши.

В 1927 году были проведены археологические раскопки под руководством профессора . В 1970-х годах были проведены работы по консервации фундаментов и остатков стен. В 1995 году началось возрождение монастыря. В 1998 году прибыли первые монахи. 
 
В 1999 году планировалось перенести сюда епархиальный центр Рашско-Призренской епархии. После окончания бомбардировок НАТО и вывода югославских войск с Косова монастырь был взят под охрану немецким контингентом КФОР. В июне албанские повстанцы похитили монаха Харитона (Лукича). 8 августа 2000 года в албанском селе Тусус было найдено его обезглавленное тело. 12 ноября 2002 года монаха Харитона похоронили в монастыре Црна-Река. Распространилось его почитание как новомученика. 

17 марта 2004 года, во время беспорядков в Косове, монастырь был разграблен и сожжён албанцами. Военнослужащие КФОР не оказали сопротивления нападавшим, но эвакуировали монахов. В апреле братия вернулась в монастырь и начала восстановление повреждённых построек.

10 мая 2011 года КФОР передало защиту монастыря косовской полиции.

Архитектура 
Монастырский комплекс занимает площадь примерно в 6500 м². Церковь Архангелов Михаила и Гавриила имела размеры 28,5 м × 16,75 м. С восточной стороны церкви были расположены три апсиды. Средняя была больше и внешне имела форму пятиугольника. Боковые были меньше и имели треугольную форму. Купол церкви был двенадцатигранным и имел в диаметре 6,4 м. С западной стороны был построен притвор. Фасад был покрыт белым и красным мрамором. Церковь Святого Николая была значительно меньше (13,2 м × 7 м) и построена в том же стиле, что и главная церковь.

См. также 
Монастыри Сербской православной церкви в Косове и Метохии

Примечания 

Монастыри Сербской православной церкви в Косове и Метохии
Памятники Сербии исключительного значения
Монастыри Рашско-Призренской епархии
Средневековые задужбины
Стефан Урош IV Душан